Beatriz de Bobadilla ist der Name folgender Personen:

* Beatriz de Bobadilla (Hofdame) (1440–1511), spanische Adlige und Hofdame
 Beatriz de Bobadilla (La Cazadora) (um 1462–1504), Herrin von La Gomera und El Hierro